Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 12 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом Европы в прыжке с шестом являлся Рено Лавиллени из Франции, пропускавший этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин состоялись 3 марта 2017 года. Высоту 5,80 м взяли сразу шесть участников, а лидером был Ян Кудличка из Чехии, не допустивший ни одной помарки на предыдущих рубежах. Однако даже завоевать медаль ему было не суждено. С 5,85 м справились три прыгуна, а победителем по дополнительным показателям стал поляк Пётр Лисек, бронзовый призёр прошлого чемпионата. Грек Константинос Филиппидис, ставший вторым, установил новый национальный рекорд.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки